Op het toernooi van Wimbledon in 2008 speelden de vrouwen  in het enkelspel van 23 juni tot en met 5 juli. Venus Williams won voor de vijfde keer het toernooi door in twee sets haar zus Serena Williams met 7-5 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2008